Ballou kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ballou (berg),

USA 

 Ballou (ort), Oklahoma, Mayes County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar